Генерал-поручик:

 Генерал-поручик — чин в русской императорской армии (РИА) в период 1741 — 1796 годов и воинское звание в украинской армии.
 Генерал-поручик — высшее воинское звание в Словакии.
 Генерал-поручик — высшее воинское звание в Чехии.